Cyttariales är en ordning av svampar. Cyttariales ingår i klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cyttariales